Kristligt-sociala partiet är namnet på flera politiska partier:

Kristligt-sociala partiet, Kejsarriket Tyskland 1878-1918
 Kristligt-sociala unionen i Bayern – ett konservativt kristdemokratiskt parti grundat 1946 som sitter i tyska Förbundsdagen, se CSU
Kristligt sociala partiet (Belgien) – ett kristdemokratiskt parti i Belgien
Christelijke Volkspartij - Parti Social Chrétien – ett politiskt parti, verksamt i Belgien mellan 1944 och 1968
Liechtensteins kristligt-sociala parti
Kristligt-sociala partiet (Nederländerna) – ett kristet socialistparti som existerade i Nederländerna mellan 1907 och 1926
Kristligt-sociala partiet (Schweiz) – ett politiskt parti i Schweiz
Kristligt-sociala partiet (CVP) – gruppering inom Kristdemokratiska folkpartiet i Schweiz
Kristligtsociala partiet (Österrike) – ett konservativt och katolskt politiskt parti i Österrike-Ungern och Första republiken Österrike 1891–1933